Landri est un nom propre qui peut désigner :

Saint des églises chrétiennes 
 Landri (+ 480), troisième évêque de Sées en Normandie, martyr ; célébré le 16 juillet.

Ecclésiastique 
 Landri de Durnes ou Landry est l'évêque de Lausanne entre 1160 et 1179, succédant à Amédée de Clermont dit de Lausanne.

Nobles 
 Landri de Nevers (~970-1028), comte de Nevers (989-1028).

Références